Фран Пилепић се може односити на:
 Фран Пилепић, (1839-1890), хрватски правник, језикословац и политичар
 Фран Пилепић, (1989), хрватски кошаркаш